The Answer ("la risposta" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Answer – cortometraggio del 1915 diretto da Webster Cullison 
 The Answer – film del 1916 diretto da Walter West 
 The Answer – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Answer – film del 1918 diretto da E. Mason Hopper 
 The Answer – cortometraggio del 1980 diretto da Spike Lee

Letteratura 
 The Answer: A Fable for Our Times  – romanzo di Philip Wylie del 1955
 The Answer  – romanzo di K.A. Applegate del 2001l, numero 53 della collana Animorphs

Musica 
 The Answer  – gruppo musicale irlandese
 The Answer  – album di Peter Bardens del 1970
 The Answer  – traccia dell'album Stranger in This Town di Richie Sambora del 1991
 The Answer  – traccia dell'album Generator dei Bad Religion del 1992
 The Answer  – album di Gloria Gaynor del 1997
 The Answer  – singolo di Christina Milian del 2002
 The Answer  – traccia dell'album In the Zone di Britney Spears del 2003
 The Answer  – traccia dell'EP Bloc Party dei Bloc Party del 2004
 The Answer  – singolo di Joss Stone del 2015
 The Answer – traccia dell'EP omonimo di Hunter Beat

Sport 
 The Answer – soprannome del cestista statunitense Allen Iverson